Рога́тик пурпу́ровый () — несъедобный гриб из рода Клавария ().

Синонимы

Описание 
Плодовое тело тонкое, длинное, не ветвящееся. Окрашено в фиолетовые тона. Споры бледно-пурпуровые.

Ссылки 
 Таксономия на Species Fungorum
 Описание на сайте www.mycobank.org

Литература 
 

Несъедобные грибы
Рогатиковые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum